

Carriera 
Iniziò a dipingere da autodidatta e si distinse prevalentemente nella riproduzione delle opere di autori illustri con tecniche di colore ad olio e con una tecnica pittorica molto approfondita.

Fu operoso soprattutto a Rende, dove lasciò alcune tele con ottime riproduzioni di alcuni dei più noti capolavori dell'arte italiana, tra cui L'incontro della Vergine Maria con Santa Elisabetta e lo Sposalizio della Vergine custodite nel santuario di Maria SS. di Costantinopoli, nella chiesa di Santa Maria Maggiore operò il restauro di buona parte delle tele di Cristoforo Santanna e decorò gli armadi della Sagrestia; nella Chiesa di Santa Maria della Consolazione a Santo Stefano ha affrescato la “cupola con 4 angeli” ed ha dipinto la Madonna della Consolazione del 1929; nella Chiesa di San Michele del Ritiro restaurò alcuni affreschi settecenteschi; nella Chiesa di Santa Maria della Consolazione di Arcavacata dipinse due tele Lo sposalizio della Vergine e Cristo appare a Maria del 1918. Operò anche a Cosenza, a Marano Marchesato, San Fili e in altri centri vicini, nelle cui chiese portò a termine opere simili alle precedenti.

Note